Isolde (også Iseult, Iseo, Yseult, Seasalt, Isode, Isoude, Isotta) er en af flere personer i Arthur historien Tristan og Isolde.

Den prominenteste er Isolde af Irland, kone til Mark af Cornwall og som voksen elsker til Sir Tristan. Hendes mor, Dronningen af Irland, har også navnet Isolde. Den tredje er Isolde af de White Hands, datter til Hoel af Bretagne, søster af Sir Kahedin, og muligvis Tristans kone.

Se også 
Isolde (film)

Arthur-legenden